Bean Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Bean Lake (Alaska)
 Bean Lake (Arkansas)
 Bean Lake (Cook County, Minnesota)
 Bean Lake (Cottonwood County, Minnesota)
 Bean Lake (Lake County, Minnesota)
 Bean Lake (Missouri)
 Bean Lake (Montana)
 Bean Lake (Nebraska)
 Bean Lake (Jefferson County, Wisconsin)
 Bean Lake (Washburn County, Wisconsin)